Агафонова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Агафонова, Александра Евгеньевна (род. 1993) — российская пловчиха, участник Параолимпийских игр.
 Агафонова, Алиса Александровна (род. 1991) — украинская и турецкая фигуристка.
 Агафонова, Анастасия Николаевна (род. 2003) — российская спортивная гимнастка.
 Агафонова, Евгения Александровна (1931—2015) — доярка, Герой Социалистического Труда (1951).
 Агафонова, Екатерина Андреевна (род. 1984) — российская телеведущая, пресс-секретарь командования Центрального спортивного клуба Армии.
 Агафонова, Зинаида Фёдоровна (1925—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Агафонова, Ксения Михайловна (род. 1983) — российская бегунья на длинные дистанции.
 Агафонова, Любовь Леонидовна (род. 1973) — российская галеристка, коллекционер.
 Агафонова, Мария Романовна (род. 2005) — российская спортивная гимнастка.
 Агафонова, Наталья Владимировна (род. 1977) — народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов.
 Агафонова, Ольга Павловна (Следкова; род. 1926) — токарь-стахановец, лауреат Сталинской премии (1952). 
 Агафонова, Полина Владиславовна (род. 1996) — российская фигуристка.
 Агафонова, Серафима Андреевна (род. 1939) — советский мастер машинного доения, Герой Социалистического Труда.
 Агафонова, Татьяна Ивановна (род. 1963) — советская и российская киноактриса, телеведущая.